Miejscowości w USA:
 Riviera Beach – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Palm Beach
 Riviera Beach – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Anne Arundel